

Toponymie

 Ujazdowo est un village de la voïvodie de Mazovie
 Ujazdowo est un village de la voïvodie de Grande-Pologne